, urodzony jako Nobusuke Satō (ur. 13 listopada 1896 w Yamaguchi, zm. 7 sierpnia 1987) – japoński polityk, premier.

Życiorys 
W latach 1941–1942 był ministrem przemysłu i handlu. Od 1945 do 1948 roku – za działalność w czasie II wojny światowej – był więziony przez aliantów. W 1953 roku powrócił do polityki. W latach 1956–1957 był ministrem spraw zagranicznych. Od lutego 1957 do lipca 1960 roku był premierem. Od marca 1957 roku do lipca 1960 roku był również przewodniczącym Partii Liberalno-Demokratycznej. Jako premier, doprowadził do podpisania układów ze Stanami Zjednoczonymi, co wywołało masowe demonstracje przeciw układowi i jego dymisję.

Premier Nobusuke Kishi był przyrodnim bratem premiera Eisaku Satō. Natomiast jego córka Yoko Kishi poślubiła Shintarō Abe, który w latach 1982–1986 był ministrem spraw zagranicznych. Ich synem był Shinzō Abe, który w latach 2006–2007 i ponownie w 2012–2020 był premierem.

Przypisy 

Japońscy ministrowie spraw zagranicznych
Odznaczeni Orderem Chryzantemy
Premierzy Japonii
Ludzie urodzeni w Yamaguchi
Urodzeni w 1896
Zmarli w 1987